Herrernes sprint i skiskydning under Vinter-OL 2010 blev afholdt i Whisler Olympic Park 14. februar 2010.

Resultater 

SIL = Sluttede ikke løbet

Vinter-OL 2010